Чертаны — название нескольких озёр в Томской области России. Может означать:

 Чертаны (Большие) — озеро в правобережье нижнего течения реки Чичкаюл.
 Чертаны (Малые) — озеро к юго-востоку от места впадения реки Чичкаюл в реку Чулым.
 Чертаны (озеро, Верхнекетский район) — озеро южнее места впадения реки Малая Чагисейка в реку Чагисейка.
 Чертаны (озеро, Зырянский район) — озеро северо-восточнее озера Тюньдень.
 Верхние Чертаны — озеро восточнее озера Тюньдень.

См. также 
 Щучье